Гали́на Серге́ева:
 Сергеева, Галина Александровна (1912—1987), известна под фамилией в замужестве Табулевич — советский педагог.
 Сергеева, Галина Ермолаевна (1914—2000) — советская актриса.